Szent Ozsvát utalhat a következő személyekre:
 Northumbriai Szent Ozsvát (604 k. – 642. augusztus 5.) Northumbria királya, mind az anglikán közösség, mind a római katolikus egyház szentként tiszteli
 Worcesteri Szent Ozsvát (meghalt 992. február 29.) yorki érsek, a római katolikus egyház szentje